Gargas (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Gargas (Vaucluse) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Gargas (jaskinia) – jaskinia w południowej Francji

Jako nazwisko:
 Anita Gargas